Квінт Аврелій Сіммах () — преномен, номен і когномен імені діячів Римської імперії з впливового роду Авреліїв Сіммахів:
 Квінт Аврелій Сіммах — письменник і філолог, консул 391 року.
 Квінт Аврелій Сіммах — консул 446 року.
 Квінт Аврелій Меммій Сіммах — меценат та історик, консул 485 року.